Delray Beach International Tennis Championships 2014, właściwie Delray Beach Open by The Venetian® Las Vegas – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 250 w sezonie 2014 z cyklu Delray Beach International Tennis Championships rozgrywany w dniach 17–23 lutego 2014 roku w Delray Beach na kortach twardych o puli nagród 474 005 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2014 w tenisie ziemnym
2014
2014 w Stanach Zjednoczonych